Пиједрас Чинас има више значења:

 Пиједрас Чинас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пиједрас Чинас (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас Чинас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Чинас (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Чинас (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Чинас (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пиједрас Чинас, Ел Енканто (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пиједрас Чинас (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пиједрас Чинас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједрас Чинас (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику